Ausência (direito) — situação da pessoal natural que desaparece de seu domicílio, sem deixar representante, provocando incerteza jurídica sobre sua existência
 Ausência (filme) — co-produção chilena e francesa, de drama dirigido por Chico Teixeira

Desambiguações de cinema